Rehschuh ist der Nachname folgender Personen:

 Andreas Rehschuh (* 1969), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Michael Rehschuh (* 1959), deutscher Fußballspieler (DDR)